Slough kan avse:
 Slough – en stad i Berkshire, England.
 Slough (dikt)
 Slough (distrikt) – ett distrikt i Berkshire, England
 Slough (efternamn)
 Slough (valkrets), Berkshire, England
 Slough, Wales – en ort i Presteigne, Powys, Wales
 Slough railway station – en järnvägsstation i Slough, Berkshire, England